Lacerta maculata est un synonyme attribué à deux espèces :
Lacerta maculata Shaw, 1802, synonyme de Ambystoma maculatum (Shaw, 1802)
Lacerta maculata Daudin, 1802, synonyme de Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lacertidae
Ambystomatidae
Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Synonyme de sauriens (nom scientifique)